Гео́ргий Маргвелашви́ли:
 Маргвелашвили, Георгий (род. 1990) — грузинский шахматист, гроссмейстер.
 Маргвелашвили, Георгий Георгиевич (1923—1989) — грузинский критик, литературовед, переводчик.
 Маргвелашвили, Георгий Нодарович — грузинский режиссёр.
 Маргвелашвили, Георгий Теймуразович (род. 1969) — грузинский политик, президент Грузии (2013—2018).